Allen Bathurst, 1. hrabia Bathurst (1684 – 1775)
 Allen Bathurst, 6. hrabia Bathurst (1832 - 1892)
 Allen Bathurst, lord Apsley (1895 - 1942)